

Прізвище 
 Горст Вальтер Штайн (нім. Horst Walter Stein; *2 травня 1928, Вупперталь, Північний Рейн — Вестфалія, Німеччина — †27 липня 2008, Швейцарія) — німецький диригент.
 Едіт Штайн, Свята Едіт Штайн або свята Тереза Венедикта Хреста (1891—1942) — католицька свята одна з покровительок Європи, мучениця, філософ єврейського походження.
 Лео Штайн (нім. Leo Stein; справжнє прізвище - Розенштайн) — австрійський драматург і лібретист.

Штайн — місто, федеральна земля Баварія
 Штайн — громада, федеральна земля Шлезвіг-Гольштейн

 Штайн-Боккенгайм — громада, федеральна земля Рейнланд-Пфальц
 Штайн-Вінгерт — громада, федеральна земля Рейнланд-Пфальц
 Штайн-Нойкірх — громада, федеральна земля Рейнланд-Пфальц
 Госсерсвайлер-Штайн — громада в землі Рейнланд-Пфальц. 
 Кенігсбах-Штайн — громада в землі Баден-Вюртемберг.

Штайн — округ в кантоні Шаффгаузен 
 Штайн — громада в кантоні Ааргау
 Штайн — громада в кантоні Аппенцелль-Ауссерроден
 Штайн-ам-Райн — місто в кантоні Шаффгаузен